Schimperella kan avse
 Schimperella (Apiaceae) - ett växtsläkte i Apiaceae
 Schimperella (Brachytheciaceae) - ett växsläkte i Brachytheciaceae